Hekataios eller Hekataeus kan syfta på:

 Hekataios av Miletos (550 f.Kr.–490 f.Kr.), en bland de så kallade logograferna
 Hekataios av Abdera (300-talet f. Kr.),  en historiker och skeptisk filosof